Николай Николаевич Дроздов: Дроздов, Николай Николаевич  (1903—1969) — советский военачальник, полковник.
 Дроздов, Николай Николаевич (род. 1937) — советский и российский зоолог, биогеограф, путешественник, телеведущий.